SRS je lahko:
 Socialistična republika Slovenija
 Slovenski računovodski standard
 Socialradikalna stranka